Yarraman Creek ist der Name folgender Flüsse in Australien:
 Yarraman Creek (Clara River), Nebenfluss des Clara River, Queensland
 Yarraman Creek (Copperfield River), Nebenfluss des Copperfield River, Queensland
 Yarraman Creek (Darr River), Nebenfluss des Darr River, Queensland
 Yarraman Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River, Queensland
 Yarraman Creek (Thomson River), Nebenfluss des Thomson River (Cooper Creek), Queensland
 Yarraman Creek (Western River), Nebenfluss des Western River, Queensland